Easy Virtue puede referirse a:

 Easy Virtue, una obra de teatro de 1924 del dramaturgo Noël Coward, sobre la que se inspiran las dos películas homónimas.
 Easy Virtue, una película británica de 1928 dirigida por Alfred Hitchcock.
 Easy Virtue, una película británica de 2008 dirigida por Stephan Elliott.